Röhrbein ist der Familienname folgender Personen:

 Momme Röhrbein (* 1962), deutscher Bühnenbildner
 Paul Röhrbein (1890–1934), deutscher Kampfbundführer
 Waldemar R. Röhrbein (1935–2014), deutscher Historiker, Autor und Museumsleiter

Röhrbein bezeichnet:

 den Mittelhand- bzw. Mittelfußknochen eines Pferdes, siehe Röhrbein (Pferd)